Radiòmetre de microones (del seu nom en anglès MicroWave Radiometer), radiòmetre que mesura energies del rang de les microones
 mwr també és el codi ISO 639-3 del marwari, llengua parlada al Pakistan i l'Índia